Resultats del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 de la temporada 1982, disputat al Circuit de Zandvoort, el 3 de juliol del 1982.

Resultats

Altres 
 Pole: René Arnoux 1' 14. 233

 Volta ràpida: Derek Warwick 1' 19. 780 (a la volta 13)

Referències 

 

Holanda
1982